

Patronyme 

 La famille Borromeo (dont le nom est parfois francisé en Borromée) :
 Carlo Borromeo, (1538-1584), dignitaire et saint de l'Église catholique romaine, artisan de la Réforme catholique, cardinal (1560) et archevêque de Milan, connu en France comme saint Charles Borromée
 Clelia Grillo Borromeo, (1684-1777), naturaliste et mathématicienne, épouse du comte Giovanni Benedetto Borromeo.
 Edoardo Borromeo (1822-1881), cardinal italien du 
 Federico Borromeo (1564-1631), cousin de Charles Borromée, cardinal italien (1587) et archevêque de Milan, créateur de la Bibliothèque Ambrosienne.
 Federico Borromeo (1617-1673), cardinal italien créé par le pape Clément X (1670), cardinal secrétaire d'État (1670-1673)
 Giberto Borromeo (1615-1672), cardinal italien, créé par le pape Innocent X (1652)
 Giberto Borromeo (1671-1740), cardinal italien, créé par le pape Clément XI (1717)
 Vitaliano Borromeo (1720-1793), cardinal italien, créé par le pape Clément XIII (1766)
 Giovanni Borromeo (1898-1961), médecin italien, juste parmi les nations
 Luigi Carlo Borromeo (1893-1975), évêque catholique italien
 un athlète indien :
 Charles Borromeo.

Toponymie 
 Îles Borromées (en italien, Isole Borromee), quatre îles du Lac Majeur, liées à la famille précédente.

Mathématiques 
 Anneau ou nœud borroméen, figure géométrique, utilisée dans les armoiries de la famille Borromée.